Fernande Peyrot (1888-1978), compositrice suisse ;
 Isaac-Étienne Peyrot (1764-1848), homme politique français ;
 Jean Peyrot (1843-1917), homme politique et médecin français ;
 Jean-Claude Peyrot (1709-1795), écrivain de langue occitane.
 Cindy Peyrot, (1994-), joueuse de pétanque française (Élite).

Voir aussi 

 Prat Peyrot, une station de sports d'hiver du Gard.
 Col de Prat-Peyrot dans les Cévennes.
Patronyme français